Печатный листо-оттиск (л/отт, листооттиск) является единицей измерения количества печати.

Учётная единица печатного листа-оттиска 

За учётную единицу печатного листа-оттиска принят оттиск, отпечатанный одной краской на одной стороне бумажного листа форматом 60×90 см.

Листо-оттиски, отпечатанные на бумаге других форматов, приводятся к учётной единице листо-оттиска путём умножения их количества на коэффициент, равный отношению площади листа данного формата к площади листа формата 60×90 см.

При печатании на тигельных и малоформатных плоскопечатных машинах изданий формата до 27×35 см их приводят к формату 60×90 см по коэффициенту 0,17 независимо от фактического формата бумаги; при печатании изданий большего формата перевод в учётные единицы производится, исходя из фактического формата бумаги.

Расчёт общего количества 

Общее количество учётных листов в издании (Хл/отт) определяется умножением объёма в учётных печатных листах на тираж издания:

        Хл/отт = VПуч.л. * Т,

где Т — тираж издания .

См. также 
Печатный лист
Авторский лист
Учётно-издательский лист

Источники 

Редакционно-издательское дело